Pepper ("pimenta", em inglês), na Wikipédia, pode se referir a:

 Art Pepper - saxofonista de jazz dos Estados Unidos
 Barry Pepper - ator e produtor canadense
 Dr Pepper - refrigerante dos Estados Unidos
 Pepper Adams - saxofonista de jazz dos Estados Unidos
 Pepper Potts - personagem fictícia dos quadrinhos da Marvel, secretária de Tony Stark, o Homem de Ferro

Desambiguação